Alex Corbisiero – rugbista a 15 inglese di origine statunitense
 Antonio Corbisiero – compositore italiano
 Antonio Giovanni Corbisiero – ex calciatore italiano naturalizzato inglese